Бело може да се односи на:

 Бело, боја

или:

 Бело (Делнице), насељено место у саставу града Делница, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Бело (Брда), насељено место у општини Брда, Република Словенија
 Бело (Медводе), насељено место у општини Медводе, Република Словенија
 Бело (Шмарје при Јелшах), насељено место у општини Шмарје при Јелшах, Република Словенија
 Бело (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бело (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Бело (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бело"
 Бела (вишезначна одредница)